Il doppio  del Nord LB Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Johan Brunström e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo, ma Rojer non ha partecipato.

Brunstrom ha fatto coppia con Miša Zverev, ma ha perso nel 1º turno contro Pablo Santos e Ivan Serheev.

Leonardo Tavares e Simone Vagnozzi hanno battuto in finale Igor' Kunicyn e Jurij Ščukin 7–5, 7–6(4).

Teste di serie

 Philipp Marx /  Frank Moser (quarti di finale)
 Johan Brunström /  Miša Zverev (primo turno)

 Martin Slanar /  Rogier Wassen (primo turno) 
 Leonardo Tavares /  Simone Vagnozzi (campioni)

Tabellone

Note 

Nord LB Open 2010